Cecca ist der Familienname der folgenden Personen:

 Fabrizio Cecca (1956–2014), italienischer Paläontologe und Jazzmusiker
 Sandro Cecca (* 1948), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor